THMP může znamenat: 
 Technologie hlavního města Prahy, akciová společnost
 Traditional Herbal Medicinal Products, tradiční rostlinné léčivé přípravky, předmět směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/24/ES
 ThMP, thiamin monofosfátu, derivát vitamínu B1
 ThMP, thymidinmonofosfát
 ThMP, Thessaloniki Museum of Photography, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Muzeum fotografie v Soluni
 THMP,  trihalomethane precursor, prekursor trihalogenmethanu
 Toronto Hebrew Memorial Parks, nezisková organizace v Ontariu v Kanadě
 The Texas Hazard Mitigation Package, internetový nástroj Texaské geografické společnosti pro geografické vyhodnocení přírodních rizik
 Texas HIV Medication Program
 Texas Medicaid & Healthcare Partnership
 Terminal Homing Munitions Projectile
 PEARL THMP-1 Throne Thumper, zařízení přenášející vibrace do stoličky pro lepší souhru bubeníka např. s baskytarou